Эль-Касим:

 Эль-Касим — минтака (провинция) в центре Саудовской Аравии.
 Эль-Касим — город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Бабиль.